BZD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Balranald (Australia)
 BZD – comune abbreviazione per benzodiazepina
 bzd – codice ISO 639-3 della lingua bribri
 BZD – codice valutario ISO 4217 del Dollaro del Belize, valuta del Belize